Dit is een lijst van planetoïden 112201-112300 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 112201 - || 2002 JJ118 || 5 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112202 - || 2002 JK120 || 5 mei 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 112203 - || 2002 JG122 || 6 mei 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112204 - || 2002 JT122 || 6 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112205 - || 2002 JR123 || 6 mei 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 112206 - || 2002 JT123 || 6 mei 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 112207 - || 2002 JQ127 || 7 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112208 - || 2002 JA132 || 9 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112209 - || 2002 JX133 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112210 - || 2002 JZ133 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112211 - || 2002 JL135 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112212 - || 2002 JS135 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112213 - || 2002 JT135 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112214 - || 2002 JD136 || 9 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112215 - || 2002 JR139 || 10 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112216 - || 2002 JH141 || 10 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112217 - || 2002 JJ142 || 11 mei 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112218 - || 2002 JF148 || 2 mei 2002 || Haleakala || M. White, M. Collins
|-
| 112219 - || 2002 KV || 16 mei 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112220 - || 2002 KC4 || 16 mei 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112221 - || 2002 KH4 || 22 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112222 - || 2002 KS4 || 16 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112223 - || 2002 KE6 || 23 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112224 - || 2002 KD9 || 29 mei 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112225 - || 2002 KX9 || 16 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112226 - || 2002 KO12 || 17 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112227 - || 2002 KS12 || 17 mei 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 112228 - || 2002 KX13 || 21 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112229 - || 2002 KZ13 || 21 mei 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112230 - || 2002 KA14 || 27 mei 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112231 - || 2002 KF14 || 30 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112232 - || 2002 KK14 || 30 mei 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (112233) Kammerer || 2002 KC15 || 16 mei 2002 || Palomar || M. Meyer
|-
| 112234 - || 2002 LB || 1 juni 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112235 - || 2002 LF || 1 juni 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112236 - || 2002 LU || 2 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112237 - || 2002 LK1 || 2 juni 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112238 - || 2002 LT1 || 2 juni 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112239 - || 2002 LX1 || 2 juni 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112240 - || 2002 LZ3 || 5 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112241 - || 2002 LL4 || 5 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112242 - || 2002 LP4 || 5 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112243 - || 2002 LZ4 || 5 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112244 - || 2002 LD5 || 4 juni 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112245 - || 2002 LK5 || 6 juni 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 112246 - || 2002 LH7 || 2 juni 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112247 - || 2002 LY8 || 5 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112248 - || 2002 LG9 || 5 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112249 - || 2002 LM9 || 5 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112250 - || 2002 LG10 || 5 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112251 - || 2002 LO10 || 5 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112252 - || 2002 LU10 || 5 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112253 - || 2002 LD11 || 5 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112254 - || 2002 LD12 || 5 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112255 - || 2002 LJ12 || 5 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112256 - || 2002 LR12 || 5 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112257 - || 2002 LC13 || 5 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112258 - || 2002 LR13 || 6 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112259 - || 2002 LY13 || 6 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112260 - || 2002 LG14 || 6 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112261 - || 2002 LT15 || 6 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112262 - || 2002 LV15 || 6 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112263 - || 2002 LN16 || 6 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112264 - || 2002 LW16 || 6 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112265 - || 2002 LM17 || 6 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112266 - || 2002 LP19 || 6 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112267 - || 2002 LA20 || 6 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112268 - || 2002 LX20 || 6 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112269 - || 2002 LM21 || 6 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112270 - || 2002 LP21 || 6 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112271 - || 2002 LQ21 || 6 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112272 - || 2002 LZ22 || 8 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112273 - || 2002 LL23 || 8 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112274 - || 2002 LR23 || 8 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112275 - || 2002 LG24 || 9 juni 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 112276 - || 2002 LK24 || 7 juni 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 112277 - || 2002 LO25 || 5 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112278 - || 2002 LK26 || 6 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112279 - || 2002 LN26 || 6 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112280 - || 2002 LU27 || 9 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112281 - || 2002 LG28 || 9 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112282 - || 2002 LL28 || 9 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112283 - || 2002 LS28 || 9 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112284 - || 2002 LK29 || 9 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112285 - || 2002 LN30 || 2 juni 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112286 - || 2002 LP30 || 2 juni 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112287 - || 2002 LZ30 || 4 juni 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112288 - || 2002 LK31 || 10 juni 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 112289 - || 2002 LL32 || 9 juni 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112290 - || 2002 LB33 || 3 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112291 - || 2002 LO33 || 5 juni 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112292 - || 2002 LJ35 || 12 juni 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 112293 - || 2002 LD36 || 9 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112294 - || 2002 LU36 || 9 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112295 - || 2002 LA37 || 9 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112296 - || 2002 LO37 || 12 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112297 - || 2002 LC39 || 9 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112298 - || 2002 LF39 || 10 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112299 - || 2002 LK39 || 10 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112300 - || 2002 LC41 || 10 juni 2002 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten